Това е таблица, която представя правописа на буквените съчетания, които отговарят на гласните звукове във френския език.

Източници 

Френски език
Гласни звукове
Правопис